Hr.Ms. Freyr (1877), een Nederlandse rivierkannonneerboot van de Thorklasse
 Hr.Ms. Freyr (1954), een Nederlands patrouillevaartuig van de Balderklasse.